Marie Anna Saská (Marie Anna Žofie Sabina Angela Františka Xaveria; 29. srpna 1728, Drážďany – 17. února 1797, Mnichov) byla dcerou krále Augusta III. Polského a Marie Josefy Habsburské a sňatkem bavorskou kurfiřtkou.

Život 
Rodiče Marie Anny měli patnáct dětí; mezi nejznámější z nich patřil saský kurfiřt Fridrich Kristián, španělská královna Marie Amálie a francouzská dauphine Marie Josefa, matka krále Ludvíka XVI., Ludvíka XVIII. a Karla X.

Marie Anna byla 9. července 1747 provdána za bavorského kurfiřta Maxmiliána III. Josefa.

Protože neměla vlastní potomky, sjednala po manželově smrti v roce 1777 s pruským králem Fridrichem II. zajištění bavorské nezávislosti na Rakousku a podporu nástupnických práv falcko-zweibrückensko-birkenfeldské větve rodu Wittelsbachů v Bavorsku. To následovalo po pokusu nového bavorského kurfiřta Karla Teodora postoupit Dolní Bavorsko Rakousku. Nakonec byla uzavřena tajná dohoda s císařem Josefem II. Výměnou za Dolní Bavorsko měl Karel Teodor obdržet Rakouské Nizozemí, Falcké kurfiřtství, vévodství Jülich a Berg.

Tyto plány však selhaly v roce 1778, když vypukla válka o bavorské dědictví, ve které král Fridrich II. potlačil rakouské pokusy o výměnu Rakouského Nizozemí za Bavorsko. Když se v roce 1784 císař Josef II. znovu o tento systém pokusil, vytvořil Fridrich II. alianci Fürstenbund.

Po manželově smrti strávila Marie Anna zbytek života v paláci Fürstenried a užívala si vděčnosti bavorského lidu a dědiců ze zweibrückensko-birkenfeldské větve: Karla II. Augusta a Maxmiliána I. Josefa, který se stal v roce 1799 nástupcem Karla Teodora a později prvním bavorským králem.

Tituly a oslovení 
 29. srpna 1728 – 9. července 1747: Její Jasnost princezna Marie Anna Žofie Saská
 9. července 1747 – 30. prosince 1777: Její Jasnost bavorská kurfiřtka
 30. prosince 1777 – 17. února 1797: Její Jasnost bavorská kurfiřtka vdova

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Wittelsbachové
Polské princezny
Bavorské kurfiřtky
Nositelé Řádu hvězdového kříže
Narození v roce 1728
Narození 29. srpna
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1797
Úmrtí 17. února
Úmrtí v Mnichově
Ženy